Eerste nationale dameshandbal 2019/20
 Eerste nationale herenhandbal 2019/20